With a Song in My Heart (film), een film uit 1952
 With a Song in My Heart (lied), een door Richard Rodgers en Lorenz Hart geschreven liedje
 With a song in my heart (album), een muziekalbum van Stevie Wonder uit 1963
 With a song in my heart (single), een single van dit album
 With a Song in My Heart (John Pizzarelli), een muziekalbum van John Pizzarelli uit 2008